Joachim du Bellay, poeta francese 
271235 Bellay, asteroide